Göttling ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Göttling (* 1958), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin
 Friedrich August Göttling (1753–1809) deutscher Philosoph und Chemiker
 Karl Wilhelm Göttling (1793–1869) deutscher Philologe

Göttling ist der Name folgender Orte:

 Göttling (Gemeinde Lang), Katastralgemeinde von Lang, Bezirk Leibnitz, Steiermark